Ernst Stephan ist der Name folgender Personen:

* Ernst Stephan (Pädagoge) (1846–nach 1911), auch: Ernst Heinrich Karl Stephan, deutscher Lehrer
 Ernst Stephan (Architekt), deutscher Architekt 
 Ernst P. Stephan (* 1947), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ernst Stephann (1847–1897), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Ernst Steffan (1896–1967), österreichischer Komponist, Librettist und Dirigent
 Stephan Ernst